Jezebel – forma inglese del nome Gezabele
 Figlia del vento (Jezebel) – film del 1938 diretto da William Wyler
 Jezebel – album di Charles Aznavour del 1953
 Jezebel – singolo dei Rasmus del 2022